Čakov (okres Benešov), een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen, en maakt deel uit van het district Benešov
 Čakov (okres České Budějovice), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen, en maakt deel uit van het district České Budějovice